Ezechiel steht für:

 Ezechiel, ein Prophet der Bibel und das gleichnamige Buch
 das nach ihm benannte Apokryphon des Ezechiel
 Ezechiel der Tragiker (2. Jh. v. Chr.), jüdischer Dichter

Siehe auch:
 Ezekiel
 Ezequiel
 Hesekiel (Begriffsklärung)
 Jechesk’el